Илья Сергеевич Росляков (род. 18 февраля 1983, Мурманск, СССР) — российский спортсмен , член олимпийской сборной команды России по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Турине и на Олимпиаде в Ванкувере. Мастер спорта России международного класса. Тренер сборной команды России по прыжкам с трамплина на лыжах.

Кубок мира

Общий зачёт 
 2002/03 — 60-е место
 2006/07 — 53-е место
 2007/08 — 56-е место
 2008/09 — 38-е место
 2009/10 — 80-е место
 2010/11 — 75-е место

Статистика выступлений 
Данные приведены на 25 ноября 2011
{| class=wikitable style="text-align: center"
|colspan=30 bgcolor=F0FFFF|Сезон 2002/03
|-
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! colspan=9|Очки
|-bgcolor=bfbfbf 
||q
||q
||-
||-
||q
||q
|bgcolor=cfcfff|49
||q
||q
||q
||q
||q
||-
||-
||q
|bgcolor=cfcfff|43
|bgcolor=cfcfff|59
|bgcolor=cfcfff|50
|bgcolor=cfcfff|48
||q
||q
|bgcolor=dfffdf|13
||-
||-
||-
||-
||-
|colspan=9 bgcolor=f9f9f9|20
|-
|colspan=30 bgcolor=F0FFFF|Сезон 2004/05
|-
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! Очки
|-bgcolor=bfbfbf 
||q
||q
||q
||q
||-
||-
||q
||q
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
|bgcolor=f9f9f9|0
|-
|colspan=30 bgcolor=F0FFFF|Сезон 2006/07
|-
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! colspan=9|Очки
|-bgcolor=bfbfbf 
|bgcolor=cfcfff|39
|bgcolor=cfcfff|39
|bgcolor=dfffdf|23
||q
||-
||-
||q
||-
||-
|bgcolor=dfffdf|28
|bgcolor=dfffdf|26
|bgcolor=cfcfff|31
|bgcolor=dfffdf|22
|bgcolor=cfcfff|38
|bgcolor=dfffdf|29
||-
|bgcolor=dfffdf|30
|bgcolor=dfffdf|21
|bgcolor=dfffdf|28
||-
||-
||q
||q
||-
|colspan=9 bgcolor=f9f9f9|41
|-
|colspan=30 bgcolor=F0FFFF|Сезон 2007/08
|-
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! colspan=9|Очки
|-bgcolor=bfbfbf
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
|bgcolor=dfffdf|23
||q
|bgcolor=cfcfff|48
||q
|bgcolor=cfcfff|49
|bgcolor=cfcfff|44
|bgcolor=cfcfff|31
|bgcolor=cfcfff|45
||-
||-
||-
|bgcolor=dfffdf|24
||q
|bgcolor=dfffdf|25
||-
||-
||q
|bgcolor=cfcfff|31
||q
||-
|colspan=9 bgcolor=f9f9f9|21
|-
|colspan=30 bgcolor=F0FFFF|Сезон 2008/09
|-
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
!  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! colspan=9|Очки
|-bgcolor=dfffdf
|bgcolor=cfcfff|37
||23
||23
|bgcolor=cfcfff|46
|bgcolor=cfcfff|37
||29
|bgcolor=bfbfbf|q
||29
||21
||12
||14
|bgcolor=bfbfbf|-
|bgcolor=bfbfbf|-
||24
||16
|bgcolor=bfbfbf|-
|bgcolor=bfbfbf|-
|bgcolor=bfbfbf|-
|bgcolor=cfcfff|44
|bgcolor=cfcfff|38
|bgcolor=cfcfff|37
|bgcolor=cfcfff|45
||25
|bgcolor=cfcfff|50
|bgcolor=bfbfbf|q
|bgcolor=bfbfbf|q
|bgcolor=bfbfbf|-
|colspan=9 bgcolor=f9f9f9|98
|-
|colspan=30 bgcolor=F0FFFF|Сезон 2009/10
|-
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! colspan=9|Очки
|-bgcolor=bfbfbf
||-
|bgcolor=cfcfff|39
||-
|bgcolor=cfcfff|32
|bgcolor=dfffdf|28
|bgcolor=cfcfff|45
||q
|bgcolor=cfcfff|44
|bgcolor=cfcfff|42
||q
||-
||-
|bgcolor=cfcfff|46
|bgcolor=cfcfff|44
|bgcolor=cfcfff|44
|bgcolor=cfcfff|46
||q
||-
||-
|bgcolor=cfcfff|50
|bgcolor=cfcfff|54
||q
||q
|colspan=9 bgcolor=f9f9f9|3
|-
|colspan=30 bgcolor=F0FFFF|Сезон 2010/11
|-
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! colspan=9|Очки
|-bgcolor=bfbfbf
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
|bgcolor=dfffdf|28
|bgcolor=cfcfff|40
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||-
||q
||-
|colspan=9 bgcolor=f9f9f9|3
|-
|colspan=30 bgcolor=F0FFFF|Легенда
|-
|colspan=30|1 2 3 4-10 11-30 ниже 30 
 q  — не прошёл квалификацию</span>
 -  — не участвовал
|}

 Турне четырёх трамплинов 
 2007/08 — 43-е место 2008/09 — 17-е место 2009/10 — 53-е место'''

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте «Спортивная Россия»

Персоналии по алфавиту
Прыгуны с трамплина по алфавиту
Прыгуны с трамплина России
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2006 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 года
Мастера спорта России международного класса